Miejscowości w USA:
 Greenleaf – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Canyon
 Greenleaf – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Greenleaf – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Greenleaf (ang. Greenleaf Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Greenleaf (ang. Greenleaf Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Greenleaf (ang. Greenleaf Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Greenleaf (ang. Greenleaf Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand